FSJ est un sigle qui peut désigner :
 Fédération des scènes de jazz et de musiques improvisées, un des groupes fondateurs de la Fédération des lieux de musiques actuelles ;
 Fil Santé Jeunes, un service répondant aux questions de santé physique, mentale et sociale des jeunes de 12 à 25 ans ;
 Fudbalski savez Jugoslavije (en français, Fédération de Yougoslavie de football).